Il singolare del torneo di tennis Darmstadt Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mandy Minella che ha battuto in finale Karolína Plíšková 7-6(5), 6-2.

Teste di serie 

 Mandy Minella (campionessa)
 Karolína Plíšková (finale)
 Stephanie Vogt (secondo turno)
 Sarah Gronert (secondo turno)

 Iryna Burjačok (secondo turno)
 Verónica Cepede Royg (secondo turno)
 Nadejda Guskova (primo turno)
 Veronika Kapšaj (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Darmstadt Tennis International 2011